I, a latin ábécé kilencedik betűje (ehhez kapcsolódó jelentéseit – a jód vegyjele, impulzus jele stb. – l. ott)
 I ı és İ i, pont nélküli és pontos i (például a török ábécében)
 い (i), japán kana
Családnév
 I, a második leggyakoribb koreai vezetéknév
Művészet
 I, norvég heavy metal együttes
 I, a svéd Meshuggah egyik EP-je
 I, Kim Dzsedzsung egyik EP-je